La Hopman Cup 1992 è stata la 4ª edizione della Hopman Cup, torneo di tennis riservato a squadre miste.

Vi hanno partecipato 12 squadre di tutti i continenti e si è disputata al Burswood Entertainment Complex di Perth in Australia dal 27 dicembre 1991 al 3 gennaio 1991.
La vittoria è andata alla coppia svizzera formata da Manuela Maleeva-Fragniere e Jakob Hlasek,
che hanno battuto la coppia cecoslovacca formata da Helena Suková e Karel Nováček.

Squadre

Teste di serie
  – Steffi Graf e Boris Becker (semifinali)
  – Arantxa Sánchez Vicario e Emilio Sánchez (semifinali)
  – Amy Frazier e Derrick Rostagno (quarti di finale)
  – Manuela Maleeva-Fragniere e Jakob Hlasek (campioni)
  – Helena Suková e Karel Nováček (finalista)
  – Nataša Zvereva e Andrej Čerkasov (quarti di finale)
  – Julie Halard e Henri Leconte (quarti di finale)
  – Brenda Schultz e Richard Krajicek (quarti di finale)

Non teste di serie
 – Rachel McQuillan e Todd Woodbridge (primo turno)
 – Jo Durie e Jeremy Bates (primo turno)
 – Kimiko Date e Yasufumi Yamamoto (primo turno)
 – Catarina Lindqvist e Peter Lundgren (primo turno)

Tabellone

Primo turno

CSI vs. Gran Bretagna

Paesi Bassi vs. Australia

Francia vs. Svezia

Cecoslovacchia vs. Giappone

Quarti di finale

Svizzera vs. CSI

Spagna vs. Paesi Bassi

Germania vs. Francia

Cecoslovacchia vs. Stati Uniti

Semifinali

Svizzera vs. Spagna

Cecoslovacchia vs. Germania

Finale

Svizzera vs. Cecoslovacchia

Campioni

Collegamenti esterni 

Tennis nel 1992
Hopman Cup
ATP Tour 1992